Prunières (Altos-Alpes)
 Prunières (Isère)
 Prunières (Lozère)

Desambiguações de topônimos